Staehle ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Staehle (1894–1945), christliche Widerstandskämpferin und VVN-Funktionärin
 Hugo Staehle (1826–1848), deutscher Komponist
 Matthias Santiago Staehle Greene (* 1975), deutsch-chilenischer Schriftsteller, Filmemacher und Pädagoge
 Wilhelm Staehle (1877–1945), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Wolfgang Staehle (* 1950), deutscher Künstler
 Wolfgang H. Staehle (1938–1992), deutscher Betriebswirt

Siehe auch
 Stehle
 Stähle
 Stele
 Steele